Les  sont un groupe de collines d'origine volcanique situées dans la province de Padoue (région de Vénétie, Italie).
 Les Colli Euganei sont des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée italienne (DOC).
 Les Colli Euganei Fior d'Arancio sont des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée et garantie (DOCG).